Szwajcaria:
 Glaruna – retoromańska nazwa kantonu Glarus
 Glaruna – retoromańska nazwa miasta Glarus